Lengyel/Lengyelová je maďarské příjmení (výraz v maďarštině znamená „Polák“ nebo „polský“). Toto příjmení mají následující osoby:

 Árpad Lengyel (1915–1993), maďarský plavec
 Balázs Lengyel (1918–2007), maďarský autor
 Béla Lengyel (1949–2017), maďarský šachista
 Drorit Lengyelová (* 1974), německá pedagožka a vysokoškolská učitelka
 Edit Lengyelová (* 1983), maďarská házenkářka
 Emil Lengyel (1895–1985), rakousko-uhersko-americký novinář a spisovatel
 Gábor Lengyel (Jic‘chak ben Baruch Moše ha’Levi, * 1941), maďarsko-izraelsko-německý inženýr, manažer a rabín
 Ilse Schneider-Lengyelová (1903–1972), německá fotografka, kunsthistorička, etnoložka a spisovatelka
 Imre Lengyel (* 1977), maďarský skokan do vody
 József Lengyel (1896–1975), maďarský spisovatel
 Levente Lengyel (1933–2014), maďarský šachový mistr
 Menyhért Lengyel (Melchior Lengyel, 1880–1974), maďarský spisovatel
 Olga Lengyel (1908–2001), maďarská židovka, přeživší koncentrační tábor Osvětim
 Peter M. Lengyel (* 1946), americký jazzový pianista, skladatel a aranžér
 Richard Lengyel (1902–1940), maďarský komunista a odpůrce stalinismu
 Rita Lengyelová (* 1973), německá herečka a režisérka
 Roman Lengyel (* 1978), český fotbalista
 Tamás Lengyel (* 1980), maďarský cyklista

Výraz Lengyel má také další významy:
 Lengyel, obec v Maďarsku
 podle obce nazvaná lengyelská kultura mladší doby kamenné